Męczeństwo św. Sebastiana – obraz Hansa Memlinga
 Męczeństwo św. Sebastiana – obraz Pollaiuola
 Męczeństwo św. Sebastiana – obraz Rubensa
 Męczeństwo św. Sebastiana – obraz Vincenza Foppa
 Święty Sebastian – obraz El Greca z 1578
 Święty Sebastian – obraz El Greca z 1614
 Święty Sebastian – obrazy Mantegni
 Święty Sebastian – obraz Tycjana